El teatro negro de Praga (černé divadlo) es un tipo de representación escénica muda que se caracteriza por llevarse a cabo en un escenario negro a oscuras, con una iluminación estratégica que da lugar a un fantástico juego de luz y de sombras. Pese a estar presente en otros puntos del planeta, el teatro negro es principalmente llevado a cabo en Praga, capital de la República Checa, que le da su nombre. 

La técnica empleada le distingue de otros tipos de representación teatral. Se utilizan cortinas negras, un escenario de color oscuro, linternas negras y trajes fosforescentes. Esta técnica de la caja negra fue desarrollada por Georges Méliès, y por el innovador Stanislavsky. La danza, las representaciones mímicas y las acrobacias tienen igualmente una gran importancia en el teatro negro, y fue creada en el año de 1950.

Teatro de luz negra hoy 

Hoy en día hay muchas compañías de teatro de luz negra también fuera de Praga (Hungría, Ucrania, Alemania, EE. UU.) Que intentan hacer espectáculos similares a los teatros de luz negra en Praga. La escena de Praga ha cambiado su rostro al estilo del siglo XX: la danza moderna estaba involucrada, los diseños de vestuario se han vuelto más efectivos, los espectáculos de teatro de luz negra se han vuelto más musicales. Praga sigue siendo el hogar del teatro de luz negra: cientos de miles de turistas visitan sus espectáculos cada mes.

Enlaces externos 
Obras de Teatro Negro recomendadas en Praga
 HILT - Teatro negro de Praga Theodor Hoidekr
 Image Theatre – Teatro Negro de Praga
 Grupo de artistas de Praga
 Teatro negro de Praga
 Teatro Negro, información y como llegar.
 Teatro Negro de Praga en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata (Argentina)
 Teatro negro de Ucrania

Negro de Praga, Teatro
Negro de Praga, Teatro
Cultura de Praga
Teatro de sombras